Jakesch ist der Name von

 Alexander Jakesch (1862–1934), tschechischer Maler und Bildhauer
 Heinrich Jakesch (1867–1909), tschechischer Maler und Grafiker
 Rüdiger Jakesch (* 1940), deutscher Politiker (CDU)